Habartice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Habartice, Gemeinde im Okres Liberec
Habartice, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy
Habartice, Ortsteil von Jindřichov u Šumperka, Okres Šumperk
Habartice u Krupky, Wüstung auf dem Gebiet von Krupka, Okres Teplice

Dolní Habartice, Gemeinde im Okres Děčín
Horní Habartice, Gemeinde im Okres Děčín